Григо́рковское се́льское поселе́ние — муниципальное образование в составе Сонковского района Тверской области.

Административный центр — деревня Григорково.

Географические данные 
 Общая площадь: 156,3 км²
 Нахождение: южная часть Сонковского района
 Граничит:
 на севере — с городским поселением посёлок Сонково и Петровским СП
 на северо-востоке — с Пищалкинским СП
 на востоке — с Койским СП
 на юге — с Кесовогорским районом, Кесовское СП и Лисковское СП
 на западе — с Беляницким СП

Главная река — Корожечна.
Поселение пересекает железнодорожная линия «Москва—Сонково—Санкт-Петербург».

История 
В XIX — начале XX века деревни поселения относились к Константиновской и Васьянской волостям Кашинского уезда.

Образовано в 2005 году, включило в себя территории Зубаревского, Григорковского и Новогорицкого сельских округов.

Население 

На 01.01.2008 — 735 человек. Население по переписи 2010 — 546 человек.

Состав сельского поселения 

 Упразднённые населённые пункты
 Лунцыно
 Кузнецово
 Починок
 Беклемишево
 Деревеньки

Экономика 
Колхозы «Маяк» (Новые Горицы), «Мир» (Зубарево) и совхоз «Сонковский».

Примечания 

Муниципальные образования Сонковского района
Сельские поселения Тверской области